Gunung Mas kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cot Seulawah Agam, berg, Aceh, 
 Kelurahan Gunung Mas, administrativ by, Lampung, 

Robotskapade Indonesienförgreningar